Шумкин — фамилия. Известные носители:

 Шумкин, Василий Григорьевич (1877—1931) — революционер, партийный работник.
 Шумкин, Владимир Яковлевич (род. 1947) — российский археолог, начальник Кольской археологической экспедиции (КАЭ ИИМК РАН).

См. также 
 Шумкина, Елена Юрьевна (род. 1988) — российская и украинская легкоатлетка.
 Улица Шумкина